Наука в Испании () имеет довольно долгую и своеобразную историю, характеризующуюся ранним началом технологического прогресса, но также и чередование разных по значимости и продолжительности периодов расцвета научных изобретений, их застоя и даже упадка.

История

Античность 

Учитывая то, что на юго-востоке Иберии довольно рано возникли материально развитые раннеантичные цивилизации, технологический прогресс в этом регионе страны начался довольно рано. Достижения карфагенско-финикийских поселенцев были постепенно инкорпорированы в состав новой иберийско-романской культуры в эпоху её расцвета (I—II вв. н. э). Позднероманский культурный застой выразился в первую очередь в переходу власти к немногочисленному, но довольно активному вестготскому меньшинству в эпоху Великого переселения народов.

Средние века 

В VIII в. политическая, экономическая, равно как и научно-технологическая власть в Иберии перешла к арабско-берберским народам, вторгнувшимся из Африки и образовавшим мусульманское государство Аль-Андалус, в котором определённые ниши были всё же отведены для многочисленных тогда испанским евреев и пассивного иберо-романского большинства (мосарабы). В период между IX-XI вв. эти три группы проживали в относительно сбалансированной культурно-политической среде, хотя в научно-технологической сфере тон задавали арабско-мусульманские учёные и изобретатели. Наука в мусульманской Испании характеризовалась высокой степенью практичности и адекватной приспособленностью к местным географическим и климатическим реалиям. Её основной направленностью были архитектура и сельское хозяйство (оросительные технологии). В этот период многие арабские изобретения проникли из Испании в другие европейские страны. Слабой стороной науки в Испании была её ярко выраженный индивидуалистический характер. Слабо развитые институты и научно-исследовательские центры не могли обеспечить должный уровень системной передачи знаний на пути к дальнейшему прогрессу.

Реконкиста 
Реконкиста завершилась торжеством северных христианских королевств.
Так как в Реконкисте активно участвовали выходцы из Северной Европы (франки, французы, итальянцы и немцы), в которой началось зарождение институциональной науки (появление университетов), Испания становится на путь научно-технологической европеизации, хотя он крайне неравномерен в разных регионах полуострова. Именно на этом этапе выделяется каталонская наука, опирающаяся на особенности каталонского национального менталитета. Каталанский национализм, то угасающий под напором Кастилии, то вновь возрождающийся в значительной степени опирался именно на чувство превосходства каталонской науки над кастильской.

Золотой век Испании 
Тем не менее, Золотой век Испании охватил как Кастилию с её военно-морской мощью, так и Арагон, с его вниманием к социально-экономическому развитию регионов. Расцвет испанской науки в конце XV — нач. XVI вв. был связан с периодом Великих географических открытий, в котором Испании некоторое время принадлежала ведущая роль (Испанская колонизация Америки). Но слабость финансово-экономического аппарата страны не позволила долго сохранять пальму первенства. Со второй половины XVI века начинается упадок научно-технологического прогресса страны, сочетающегося с засильем теологических идей (испанская инквизиция, изгнание морисков и марранов, и т. д.)

Новое время 
Период научно-технологического застоя привёл в конечном счёте к резкому падению былого престижа испанской короны после сокрушительных поражений от США в ряде колониальных конфликтов 1898 г. Как утешение, в ряде испанских кругов появились идеи о том что технологии и наука в их североевропейском понимании вредны Испании и испанскому народу, для которого приоритетом являются гуманистические идеалы, богатый мир внутренних чувств и эмоциональных переживаний. В 1906—1912 гг. Мигель де Унамуно произнёс свою коронную антинаучную фразу:

 «Пусть они (северо-европейцы) занимаются изобретениями (а мы будем ими пользоваться)!»

Современность 

Интерес к технологической науке в современной Испании стал возрождаться в последние 50 лет, однако он носит скорее общеевропейский характер и находится под сильным влиянием англо-американской научно-изобретательной среды.
Зелёные технологии являются наиболее перспективными, учитывая большой потенциал солнечной и ветровой энергии, которой так богата эта страна.

В последние годы Испания достигла высокого положения по всему миру: девятый по количеству новых исследований в международном научном рейтинге. Со второго десятилетия XXI века уход частных компаний за рубеж, вызванный кризисом 2008 года, имел последствия конкуренции и выживания на мировом рынке, что привело к увеличению частных инвестиций в исследования.

История Испании